Conjungaspis minutus är en ringmaskart som beskrevs av Hints 1999. Conjungaspis minutus ingår i släktet Conjungaspis och familjen Conjungaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minutus